Dornier steht für:
 Dornier-Werke, deutscher Flugzeughersteller
 Dornier Flugzeugwerft
 Lindauer Dornier Gesellschaft, deutscher Webmaschinenhersteller
 Verlagsgruppe Dornier
 Dornier Consulting, Unternehmensberatungsgesellschaft
 Dornier Wines, Weingut

Dornier ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Dornier (1938–2008), deutscher Maler und Mäzen
 Claude Dornier (1884–1969), deutscher Flugzeugkonstrukteur 
 Claudius Dornier (1914–1986), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Iren Dornier (* 1959), deutscher Unternehmer
 Justus Dornier (* 1936), deutscher Unternehmer
 Peter Dornier (1917–2002), deutscher Unternehmer
 Silvius Dornier (1927–2022), deutscher Unternehmer

Siehe auch: